Zovaber – comune armeno della provincia di Gegharkunik
Zovaber – comune armeno della provincia di Syunik